Бадеников — русская фамилия. Известные носители:
 Бадеников, Артём Викторович — ректор Ангарского государственного технического университета с 2007 года
 Бадеников, Виктор Яковлевич (1937—2017) — ректор (1987—2007), президент (с 2007 года) Ангарской государственной технической академии